Miejscowości w Polsce:
 Siernicze Małe
 Siernicze Wielkie